SBK Records - gravadora
 Campeonato Mundial de Superbike - competição de motocilismo